Палм-Айленд () — небольшой частный остров недалеко от Арубы, Королевство Нидерландов, выступающий в качестве туристической достопримечательности.

Остров находится в 5 минутах езды на пароме от Арубы. Остров имеет небольшой пляж и аквапарк.

Пляжная зона простирается на небольшое расстояние в океан. Для безопасности отдыхающих был установлен запрет на плавание на дальние расстояния.

Сноркелинг является одним из основных направлений деятельности на острове, так как многие из видов рыб Арубы обитают здесь, в том числе голубая рыба-попугай. Запрещается ловить рыбу или убивать любых диких животных с острова. Благодаря этому строгому правилу, рыбы, плавающие на мелководье, плавают около людей и не боятся их.

Примечания

Ссылки 
 

Острова Нидерландов
Острова Карибского моря